Der Geschwindigkeitsmesser ist ein Messgerät, um die Geschwindigkeit zu bestimmen.
 Luftfahrt: Fluggeschwindigkeit – Fahrtmesser (Airspeed Indicator)
 Fahrzeug: Tachometer (Geschwindigkeitsanzeiger)
 Schifffahrt: Log (oder auch Logge genannt; Geschwindigkeitsmesser)
 Medizin: Pulszahl (Pulsgeschwindigkeit) – Pulsmesser

Siehe auch:

 -meter (Messgeräte; ihre deutsche Entsprechung endet meist mit -messer)